Thierry Daniel Henry (Pariz, 17. kolovoza 1977.) je bivši francuski nogometaš.

Tijekom karijere, dva puta je nominiran za FIFA-inog igrača godine i oba je puta bio drugi (2003. i 2004.), a slavni brazilski igrač Pelé ga je u ožujku 2004. proglasio jednim od "125 najboljih živućih igrača".

Status svjetskog igrača (iako je prije igrao u Monacu i Juventusu), Henry je stekao u engleskom Arsenalu. Iako je po dolasku imao problema, Arsenalov trener i njegov mentor, Arsène Wenger, pomogao mu je da se prilagodi, a rezulat toga je činjenica da je Henry u 8 sezona provedenih u Arsenalu postigao 226 golova i time postao najbolji strijelac tog kluba u povijesti. S Arsenalom je osvojio dvije titule prvaka, tri FA kupa i igrao je u finalu Lige prvaka 2006. 

Nakon višegodišnjih glasina o odlasku iz Arsenala, Henry je nakon sezone 2006./07. za 16,1 milijuna funti prešao u španjolski klub FC Barcelonu. Nakon tri sezone u katalonskom divu, 14. srpnja 2010. prešao je u New York Red Bullse, a sljedeći je dan objavio da prestaje igrati za francusku reprezentaciju, za koju je nastupao od 1997. do 2010. i čiji je najbolji strijelac u povijesti, s 51 postignutim golom. Rekord je prije njega držao Michel Platini.

Statistika

Klupska statistika 

Napomena 1: ažurirano 27. rujna 2009.
Napomena 2: N - nastupi; G - golovi; A - asistencije

Međunarodna statistika

Izvori

Francuski nogometaši
Nogometaši Juventusa F.C.
Nogometaši Arsenala
Nogometaši Barcelone